Bleber (Bener)
 Bleber (Cluwak)
 Bleber (Kras)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing